Oskar ist:

 Oskar, männlicher Vorname
 Oskar (Zeichner) (1922–2006), deutscher Zeichner und Karikaturist
 Oskar, ein zu den Buntbarschen zählender Fisch, siehe Pfauenaugenbuntbarsch
 (750) Oskar, Asteroid des Hauptgürtels
 Lee Oskar (* 1948), dänisch-amerikanischer Mundharmonikaspieler und Instrumentenbauer
 Paradise Oskar (* 1990), finnischer Singer-Songwriter
 OS-KAR, Oskar 54 und Velorex Oskar 16, in der Tschechoslowakei hergestellte 3-Rad-Kleinwagen-Modelle, siehe Velorex 

Siehe auch:
 Der blaue Oskar
 Frech wie Oskar
 Langer Oskar 
 Oskar-II.-Küste, Küstenabschnitt im Grahamland, Antarktika
 Oscar (Begriffsklärung)
 Osgar
 Oszkar
 Tatort: Oskar